Borkenhof ist ein deutscher Ortsname:
 Borkenhof, Stadtkreis Königsberg (Preußen), Ostpreußen, ab 1946: Wostotschnoje (Восточное), nicht mehr existenter Ort im Leningrader Rajon der Stadt Kaliningrad, Oblast Kaliningrad, Russland
 Borkenhof, Kreis Lyck, Ostpreußen, ab 1945: Borecki Dwór, Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen